Полужа може бити:

 Полужа (Глоговац), насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Полужа (Ораховац), насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија